Hlai (volk) - volk in China
 Hlai (taal) - taal gesproken door bovenstaand volk
 Hlai (talengroep) - groep van talen onderdeel van de Tai-Kadaitalen